

Patronymes 
 Charlotte Chatton  est une actrice de cinéma anglaise qui a joué le rôle de Madeleine Astor dans le film Titanic de James Cameron.
 Édouard Chatton est un zoologiste et un biologiste marin français.
 Harry Chatton est un footballeur irlandais.
 Marcel Chatton  est un ouvrier et résistant français. 
 Pierre Chatton (1924-2019), est un musicien, chef de chœur, compositeur et enseignant vaudois.
 Romain Chatton  est une personnalité politique suisse, membre du Parti conservateur.
  est un théologien et philosophe anglais.

Toponymes 
  est un village du Northumberland en Angleterre.
  est une zone non incorporée en Illinois aux États-Unis.
 East Chatton est une ville de Nouvelle-Zélande.
 Chatton North est une ville de Nouvelle-Zélande.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme